Westendorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Westendorf, Augsburg – kommun i Landkreis Augsburg, Bayern, Schwaben, 
 Westendorf, Ostallgäu – kommun i Landkreis Ostallgäu, Bayern, Schwaben,

Österrike 

 Westendorf, Tyrolen – kommun i Tyrolen, Politischer Bezirk Kitzbühel,